Петерек () — западнославянская фамилия.
 Петерек, Теодор (1910—1969) — польский футболист.
 Петерек, Ян (род. 1971) — чешский хоккеист.